Сфе́ксы (Sphex) — род роющих ос (Sphecidae), распространённых по всему миру, включающий около 120 видов.

Описание 
Длина 1,5—3,5 см. Окраска чёрная, у части видов передняя часть брюшка красного цвета. Крылья затемнены и имеют темный край. У самок ноги частично красные.

Охотятся на насекомых (ловят саранчу, кузнечиков и сверчков), которых убивают или парализуют, после чего переносят в гнездо, где кормят ими своих личинок. Гнездятся в почве.

Распространение 
Голарктика: Северная Африка, южная Европа, на восток вплоть до Монголии. Северная граница распространения проходит в Германии, изолированная популяция найдена на острове Готланд и является единственной в Скандинавии. В Неарктике около 10 видов.
Палеарктика: 19 видов, Неарктика: 13, Неотропика: 31, Афротропика: 30, Индомалайзия: 22, Австралазия + Океания: 34 вида.
В России 5 видов.

Систематика 
Типовой вид 
обозначен Международной комиссией по зоологической номенклатуре
(International Commission on Zoological Nomenclature, 1946: 571).

Синонимия

Список видов 
Среди примерно 120 видов:

 
 
 
 
 
 Sphex argentatus Fabricius, 1787
 Sphex argentinus Taschenberg, 1869
 Sphex ashmeadi (Fernald, 1906)
 Sphex atropilosus Kohl, 1885
 Sphex basilicus (R. Turner, 1915)
 Sphex bilobatus Kohl, 1895
 Sphex bohemanni Dahlbom, 1845
 Sphex brachystomus Kohl, 1890
 Sphex brasilianus Saussure, 1867
 
 
 Sphex caeruleanus Drury, 1773
 Sphex caliginosus Erichson, 1849
 Sphex camposi Campos, 1922
 Sphex carbonicolor Van der Vecht, 1973
 Sphex castaneipes Dahlbom, 1843
 Sphex cinerascens Dahlbom, 1843
 Sphex cognatus F. Smith, 1856
 
 Sphex confrater Kohl, 1890
 
 Sphex cristi Genaro in Genaro & Juarrero, 2000
 Sphex cubensis (Fernald, 1906)
 Sphex darwinensis R. Turner, 1912
 Sphex decipiens Kohl, 1895
 Sphex decoratus F. Smith, 1873
 Sphex deplanatus Kohl, 1895
 Sphex diabolicus F. Smith, 1858
 Sphex dorsalis Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Sphex dorycus Guérin-Méneville, 1838
 Sphex ephippium F. Smith, 1856
 Sphex ermineus Kohl, 1890
 Sphex erythrinus (Guiglia, 1939)
 Sphex ferrugineipes W. Fox, 1897
 Sphex finschii Kohl, 1890
 
 Sphex flavipennis Fabricius, 1793
 Sphex flavovestitus F. Smith, 1856
 Sphex formosellus Van der Vecht, 1957
 
 Sphex fumicatus Christ, 1791
 Sphex fumipennis F. Smith, 1856
  (=Sphex maxillosus)
 Sphex gaullei Berland, 1927
 Sphex gilberti R. Turner, 1908
 Sphex gisteli Strand, 1916
 
 Sphex guatemalensis Cameron, 1888
 Sphex habenus Say, 1832
 Sphex haemorrhoidalis Fabricius, 1781
 Sphex hirtipes Fabricius, 1793
 Sphex ichneumoneus (Linnaeus, 1758)
 
 Sphex incomptus Gerstaecker, 1871
 Sphex ingens F. Smith, 1856
 Sphex inusitatus Yasumatsu, 1935
 Sphex jamaicensis (Drury, 1773)
 Sphex jansei Cameron, 1910
 
 Sphex kolthoffi Gussakovskij, 1938
 Sphex lanatus Mocsáry, 1883
 
 Sphex latreillei Lepeletier de Saint Fargeau, 1831
 Sphex latro Erichson, 1849
 Sphex leuconotus Brullé, 1833
 Sphex libycus Beaumont, 1956
 Sphex lucae Saussure, 1867
 Sphex luctuosus F. Smith, 1856
 Sphex madasummae Van der Vecht, 1973
 Sphex malagassus Saussure, 1890
 Sphex mandibularis Cresson, 1869
 Sphex maximiliani Kohl, 1890
 Sphex melanocnemis Kohl, 1885
 Sphex melanopus Dahlbom, 1843
 Sphex melas Gussakovskij, 1930
 Sphex mendozanus Brèthes, 1909
 Sphex mimulus R. Turner, 1910
 Sphex mochii Giordani Soika, 1942
 Sphex modestus F. Smith, 1856
 Sphex muticus Kohl, 1885
 Sphex neavei (Arnold, 1928)
 Sphex neoumbrosus Jha & Farooqui, 1996
 Sphex nigrohirtus Kohl, 1895
 Sphex nitidiventris Spinola, 1851
 Sphex nudus Fernald, 1903 — Katydid Wasp
 Sphex observabilis (R. Turner, 1918)
 Sphex opacus Dahlbom, 1845
 Sphex optimus F. Smith, 1856
 Sphex oxianus Gussakovskij, 1928
 Sphex paulinierii Guérin-Méneville, 1843
 Sphex pensylvanicus Linnaeus, 1763 — Great Black Wasp
 Sphex permagnus (Willink, 1951)
 Sphex peruanus Kohl, 1890
 Sphex praedator F. Smith, 1858
 
 Sphex prosper Kohl, 1890
 Sphex pruinosus Germar, 1817
 
 Sphex resinipes (Fernald, 1906)
 Sphex resplendens Kohl, 1885
 Sphex rex Hensen, 1991
 Sphex rhodosoma (R. Turner, 1915)
 Sphex rufinervis Pérez, 1985
 Sphex rufiscutis (R. Turner, 1918)
 Sphex rugifer Kohl, 1890
 Sphex satanas Kohl, 1898
 Sphex schoutedeni Kohl, 1913
 Sphex schrottkyi (Bertoni, 1918)
 Sphex semifossulatus Van der Vecht, 1973
 Sphex sericeus (Fabricius, 1804)
 Sphex servillei Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Sphex solomon Hensen, 1991
 Sphex stadelmanni Kohl, 1895
 Sphex staudingeri Gribodo, 1894
 Sphex subhyalinus W. Fox, 1899
 Sphex subtruncatus Dahlbom, 1843
 Sphex tanoi Tsuneki, 1974
 Sphex taschenbergi Magretti, 1884
 Sphex tepanecus Saussure, 1867
 Sphex texanus Cresson, 1873
 Sphex tinctipennis Cameron, 1888

Красная книга 
Некоторые виды стали редкими и охраняются в регионах. Например, Sphex atropilosus (Kohl) включен в Красную книгу Ульяновской области.

Примечания

Литература 
 Menke, A.S. und Pulawski, W.J.(2000). A Review of the Sphex flavipennis Species Group — Journal of Hymenoptera Research: Vol. 9, No. 2: S. 324—346

Ссылки 
 Sphex на biolib.cz
 Great golden digger wasp Sphex ichneumoneus
 Определитель Sphex Северной Америки

 
Роды перепончатокрылых